Джованни Тальяпьетра (; 24 декабря 1845 — 11 апреля 1921, Нью-Йорк) — американский певец (баритон) итальянского происхождения.

Ученик Джованни Корси. В 1872 г. пел в Парме, исполняя партии Северо в «Полиевкте» Доницетти и графа ди Луны в «Трубадуре» Верди. Затем выступал на американской оперной сцене, был частым партнёром Аделины Патти.

В 1876 г. познакомился с Терезой Карреньо, венесуэльской пианисткой, пробовавшей себя в этот период как оперная певица (Тальяпьетра пел заглавную партию в «Дон Жуане» Моцарта, а Карреньо выступала в партии Церлины), и стал её вторым мужем. Вместе Карреньо и Тальяпьетра в 1885—1887 гг. организовали собственную оперную труппу, с которой гастролировали на родине Карреньо в Венесуэле. Неуспех этих гастролей привёл, по-видимому, к обострению отношений между супругами и разводу.

Источники

Ссылки 
 Tagliapietra sings day before he dies // The New York Times, April 12, 1921.

Певцы и певицы США
Академические музыканты США
Баритоны
Родившиеся 24 декабря
Родившиеся в 1845 году
Умершие 11 апреля
Умершие в 1921 году
Умершие в Нью-Йорке
Персоналии по алфавиту